si riferisce a:
 Pulkovo – località dell'Oblast' di Leningrado
 Colline di Pulkovo – catena di colline a sud di San Pietroburgo
 Aeroporto di San Pietroburgo-Pulkovo – aeroporto di San Pietroburgo
 Pulkovo Airlines – compagnia aerea russa, ora facente parte della Rossiya Airlines
 Osservatorio di Pulkovo – osservatorio astronomico presso San Pietroburgo